

Sigle 

ALOMAR peut désigner :
  (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research), observatoire norvégien situé dans les îles Vesterålen.

Patronyme 

 Carlos Alomar (1951-), compositeur, guitariste américain ;
 Roberto Alomar (1968-), ancien joueur portoricain de baseball ; 
 Sandy Alomar (1943-), ancien joueur de deuxième but de baseball ;
 Sandy Alomar, Jr. (1966-), joueur, puis entraineur de baseball ;

personnage de fiction
 Sheva Alomar, personnage du jeu vidéo Resident Evil 5.

Homonymie de patronyme